Take It Back – singolo di Reba McEntire del 1992
Take It Back – singolo dei Pink Floyd del 1994
Take It Back – singolo dei The Qemists del 2011
Take It Back – singolo di Toddla T del 2011
Take It Back – singolo di Bougenvilla del 2014